Franz Pagliani – politico e medico italiano
 Luigi Pagliani – medico igienista italiano
 Manuel Pagliani – pilota motociclistico italiano
 Pericle Pagliani – maratoneta italiano